Szatan z siódmej klasy – powieść dla młodzieży z 1937, autorstwa Kornela Makuszyńskiego

Ekranizacje 
 Szatan z siódmej klasy – nieukończony film polski z 1939
 Szatan z VII klasy – spektakl Teatru Telewizji z 1958
 Szatan z siódmej klasy – film polski z 1960
 Szatan z siódmej klasy – film polski z 2006
 Szatan z siódmej klasy – polski miniserial z 2006